Села:
 Лопатинці — Вінницька область, Жмеринський район
 Лопатинці — Вінницька область, Шаргородський район